Barbell steht für:

 Barbell (Piercing), ein bestimmter Piercingschmuck
 ein Teil der Ausrüstung zum Gewichtheben und im Bodybuilding, siehe Hantel

Siehe auch:
 Barbel